

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Восстание против Ассирии царя Иудеи Езекии (Хизкии), Тира, Сидона, филистимлян, арабов, поддержанных Египтом. Тирский царь Элулай бежал на Кипр. Осада Тира. Подавление восстания в Финикии. Синаххериб сделал царём Сирии Тубаала из Сидона. Большинство восставших проявили покорность. Пленение Сидкии, царя Аскалона.
 Разгром египтян ассирийцами при Елтеке (близ Экрона). Пленение сыновей фараона. Разорение Иудеи. Взятие Лахиша. Езекия осаждён в Иерусалиме. В войске ассирийцев вспыхивает эпидемия. Езекия откупился огромной данью.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне цисцы, вэйцы и чжэнцы заключили договор в Э-цао.
 В 5 луне, в день гуй-вэй умер князь Чжэн Чжуан-гун (У-шэн), похоронен в 7 луне. Цзи-чжун поставил у власти его сына от дэнской княжны Ху (Чжао-гун, без эры).
 (в гл.38 «Ши цзи» — 702 год, гл.39 — 703 год) В 9 луне в Сун схвачен чжэнский сановник Цзи-чжун, и сунский князь потребовал поставить Ту (сына Чжуан-гуна и дочери сунского сановника Юна) чжэнским правителем, на что Цзи Чжун согласился и заключил договор о союзе.
 В 9 луне Ту вернулся в Чжэн. В день синь-хай (по «Ши цзи») Ху бежал в Вэй (в «Цзо чжуань» назван день дин-хай). В день цзи-хай Ту был поставлен у власти в Чжэн (Ли-гун, эры правления 700—693 и 679—673).
 В 9 луне князья Сун и Чэнь, луский посол Жоу и цайский посол Шу заключили договор в Чжэ. Тогда же луский и сунский князья провели съезд в Фу-чжун (местность в Чэн). В 12 луне князья Лу и Сун провели съезд в Кань (местность в Лу).
 В Вэй Сюань-гун из-за клеветы своей второй жены решил погубить наследника Цзи. Его младший сводный брат Шоу пытался спасти Цзи, но разбойники по приказу гуна убили обоих. Тогда Сюань-гун назначил наследником сына Шо. В «Ши цзин» события описаны в песне «Двое детей садятся в лодку» (I, III 19).

См. также

Примечания